Murillo může označovat:

příjmení
 Ander Murillo (* 1983) – španělský fotbalový obránce
 Bartolomè Esteban Murillo (1618–1682) – španělský malíř
 Juan Bravo Murillo (1803–1873) – španělský politik a předseda vlády
 Manuel Murillo Toro (1816–1880) – kolumbijský politik a spisovatel
 Miguel Murillo (* 1993) – kostarický zápasník–judista
 Pedro Domingo Murillo (1757–1810) – bolivijský vlastenec a předchůdce boje za nezávislost

lokality
 Murillo (Kolumbie) – obec v Kolumbii
 Murillo de Gállego – obec v provincii Zaragoza ve Španělsku
 Murillo de Río Leza – obec v La Rioše ve Španělsku
 Murillo el Cuende – obec v Navaře ve Španělsku
 Murillo el Fruto – obec v Navaře ve Španělsku